

Patronyme
 La famille Salviati est une famille de banquiers italiens de la Renaissance, particulièrement influents.

 Giovanni Salviati (1490-1553), cardinal italien du .
 Filippo Salviati était un ami de Galileo Galilei, dit Galilée.
 .
 Salviati le Jeune (1520-1575), peintre maniériste
 Cassandre Salviati est l'inspiratrice de poèmes de Pierre de Ronsard
 Diane Salviati nièce de Cassandre, à qui Agrippa d'Aubigné dédia L'hécatombe à Diane

Personnage de fiction 
 Salviati est un personnage fictif dans le livre de Galilée Dialogue sur les deux grands systèmes du monde, nommé en hommage à son ami.

Édifice 
 Le Palais Salviati (autrefois Palais Adimari) à Rome
 Le Palais Salviati à Venise
 Le Palais Portinari-Salviati (ou palais Cepparello) à Florence

Carte géographique
 Planisphère de Salviati, nommé d'après le cardinal Giovanni Salviati